NPAG est l'abréviation usuelle du titre de l'ouvrage Les noms de personne sur le territoire de l'ancienne Gaule de Marie-Thérèse Morlet.